Coccinellini  — триба божьих коровок подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Передний край переднеспинки сильно вырезан, с выступающими передними углами. Глаза хорошо видны сверху. Передний край наличника вырезанный, с выступающими передними углами. Мандибулы всегда с двухзубчатой вершиной.

Систематика 
В составе рода:

См. также 
 Neomysia
 Spiladelpha

Примечания

Ссылки 
 Триба COCCINELLINI (Coccinellidae) - атлас божьих коровок России

Божьи коровки